Sonne (von indogerm. rekonst. *svê(n), aus der Wurzel *su- ‚leuchten‘) steht für:

 Sonne, Zentralgestirn unseres Sonnensystems
 Sonnenschein, Lichtschein der Sonne bzw. Wetterlage mit geringer Bewölkung
 Sonne, selbstleuchtende Gaskugel in der Astronomie, siehe Stern
 Sonne (Funknavigationsverfahren), Navigationssystem 
 Sonne (Schiff, 1969), deutsches Forschungsschiff
 Sonne (Schiff, 2014), deutsches Forschungsschiff
 Sonne (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 Sonne (Dabringhausen), Ort der Gemeinde Dabringhausen, Nordrhein-Westfalen
 Sonne (Leichlingen), Wohnplatz in Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Sonne (Eisenach), Baudenkmal in Eisenach, Thüringen
 Sonne (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Abloux

Musik:
 Sonne (Rammstein-Lied), Single der Band Rammstein
 Sonne (Schiller-Lied), Single von Schiller und Unheilig
 Sonne (Album), Musikalbum von Schiller

Film:
 Sonne (2022), Film von Kurdwin Ayub

Sonne ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Sonne (* 1984), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Eduard Sonne (1828–1917), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Heinrich Daniel Andreas Sonne (1780–1832), deutscher Geograph, Pädagoge, Schulrektor, Sachbuchautor und Journalist, Vater von Eduard und Wilhelm Sonne

 Karl-Heinz Sonne (1915–1997), deutscher Manager
 Kim Sonne-Hansen (* 1992), dänischer Handballspieler
 Volker Sonne (* 1930), deutscher Geologe
 Werner Sonne (* 1947), deutscher Journalist

 Wolfgang Sonne (* 1965), deutscher Architekturtheoretiker

Die Sonne steht für:
 Die Sonne (Tarot), Trumpfkarte des Tarot
 Die Sonne (Munch), Gemälde von Edvard Munch (1911)
 Die Sonne (Film) (Originaltitel Солнце), russischer Film von Alexander Nikolajewitsch Sokurow (2005) 
 Die Sonne (Album), Album von Reinhard Lakomy (2016)

Zeitschriften:
 Die Sonne. Unterhaltungsschrift für alle Stände, Dresden (1850–1854)
 Die Sonne. Wiener Wochenschrift, Wien (1916–1918)
 Die Sonne. Illustriertes Familienblatt für das christliche Haus, Stuttgart (1920–1928)
 Die Sonne. Monatsschrift für nordische Weltanschauung und Lebensgestaltung, Leipzig (1924–1939)

Siehe auch:

 Sonne International, Hilfsorganisation
 Stern von Vergina (Sonne von Vergina), Sonnensymbol
 Sonn
 Sone (Begriffsklärung)
 Sun